Niemcy:
 Landkreis Lauenburg i. Pom. – dawny powiat

Zobacz też:
 Herzogtum Lauenburg
 Lauenburg